Головашевка (), село, 
Феськовский сельский совет,
Золочевский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322686502. Население по переписи 2001 года составляет 41 (20/21 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Головашевка находится в 2-х км от реки Уды (левый берег),
рядом с селом протекает пересыхающий ручей с запрудой, примыкает к селу Чепели,
на расстоянии в 2 км расположено село Феськи.
В 2-х км находится железнодорожная станция Чепелино.
Восточная и северная части села раньше были сёлами Коробки, Никольское и Филоненки.

История 
 1911 — дата основания.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)